Иоганн Хоттингер:
 Хоттингер, Иоганн Генрих (1620–1667) — швейцарский учёный; ректор Гейдельбергского университета; трагически погиб вместе с тремя детьми.
 Хоттингер, Иоганн Якоб (1783—1860) — швейцарский историк; профессор Цюрихского университета.

Примечания